Mistra ist
 eine byzantinische Ruinenstadt im Süden Griechenlands, siehe Mystras;
 die Abkürzung für die Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen.
 die Abkürzung für das DataWareHouse Management-Informationssystem Strasse und Strassenverkehr des Bundesamts für Strassen (CH).

MISTRA